Il singolare femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Hana Mandlíková 6-0, 6-2.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Hana Mandlíková (finale)
 Sylvia Hanika (quarti di finale)
 Virginia Ruzici (secondo turno)
 Kathy Rinaldi-Stunkel (secondo turno)
 Hana Mandlíková (semifinali)
 Pam Casale-Telford (quarti di finale)
 Sandy Collins (terzo turno)

 Bonnie Gadusek (quarti di finale)
 Helena Suková (primo turno)
 Ivanna Madruga-Osses (terzo turno)
 Jo Durie (terzo turno)
 Kathy Horvath (secondo turno)
 Kate Latham (terzo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1982